Patricia Obregón ist der Name folgender Personen:

* Patricia Obregón (Schwimmerin) (* 1950), mexikanische Schwimmerin
 Patricia Obregón (Bogenschützin) (* 1952), costa-ricanische Bogenschützin